Slovo černá či Černá může označovat:

 černá – barva
 Černý – mužská varianta českého příjmení

vodní toky
 Černá (přítok Malše) – říčka v jižních Čechách, přítok řeky Malše
 Černá (přítok Zwickauer Mulde) – říčka v okrese Karlovy Vary, přítok Zwickauer Mulde
 Černá (přítok Flájského potoka) – říčka v Krušných horách, přítok řeky Flöhy 
 Černá Desná – vodní tok v Jizerských horách
 Černá Dyje – rameno Dyje u obce Lednice v okrese Břeclav
 Černá Opava – říčka v Jeseníkách
 Černá Ostravice – potok v Moravskoslezském kraji
 Černá řeka – více významů
 
sídla
 Černá (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Černá (zámek)
 Černá (Kraslice) – část města Kraslice v okrese Sokolov
 Černá (Lomnice nad Popelkou) – část města Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 Černá (Staré Hamry) – osada v Moravskoslezských Beskydech
 Černá u Bohdanče – obec v okrese Pardubice
 Černá v Pošumaví – obec v okrese Český Krumlov
 Černá za Bory – část města Pardubice v okrese Pardubice
 Malá Černá – část obce Salačova Lhota v okrese Pelhřimov
 Velká Černá – část obce Salačova Lhota v okrese Pelhřimov
 Černá Hať – vesnice v okresu Plzeň-sever
 Černá Lada (Schwarzhaid) – část obce Borová Lada v okrese Prachatice
 Černá Louže – vesnice, část obce Rynoltice v okrese Liberec
 Černá Pole – městská čtvrť v Brně
 Černá Řeka – vesnice, část Klenčí pod Čerchovem v okrese Domažlice 
 Černá Voda – obec v Olomouckém kraji, okrese Jeseník

jiné místní názvy
 Černá blata – přírodní památka u obce Dešov v okrese Třebíč
 Černá brána – více objektů
 Černá dáma – borovice černá ve Valči v Doupovských horách
 Černá Hora – stát na Balkáně
 Černá Hora (rozcestník) – více významů
 Černá jezírka – součást CHKO Jizerské hory
 Černá kupa – hora v Podbělském hřbetu pohoří Králický Sněžník
 Černá louka – více významů
 Černá mohyla v Rokycanech 
 Černá Rus – region v západní části současného Běloruska
 Černá skála – více míst
 Černá stráň – několik přírodních útvarů
 Černá studnice – vrchol Černostudničního hřebene Jizerských hor
 Černá věž – více objektů

příjmení osob
 Andrea Černá (* 1977) – česká herečka
 Elen Černá (* 1975) – česká moderátorka a modelka
 Emma Černá (1937-2018) – česká herečka
 Hana Černá-Netrefová (* 1974) – česká plavecká reprezentantka
 Lenka Černá (* 1966) – československá, později česká reprezentantka v házené
 Lenka Černá (koučka) – česká koučka, zakladatelka Škola pro ženy 
 Lenka Černá (sportovní lezkyně) (* 1975) – česká sportovní lezkyně
 Marie Černá (1887–1934), pseudonym F. Háj – česká spisovatelka
 Marie Černá (1920–?) – poúnorová poslankyně KSČ
Marie Mejzlíková-Černá (1902–1981) – československá atletka
 Růžena Černá (1867–1957) – autorka kuchařských knih
 Tamara Černá – česká fotografka, tanečnice a choreografka
 Věra Černá (* 1963) – sportovní gymnastka a mistryně světa na kladině

jiný význam
 Černá armáda – ozbrojené skupiny dělníků po Říjnové revoluci
 Černá díra v kosmologii
 Černá kniha – více významů
 Černá kočka, bílý kocour – koprodukční film režiséra Emira Kusturici z roku 1998
 Černá kuchyně – s otevřeným ohništěm
 Černá labuť (film, 2010) – americký film
 Černá Máry – pražská tramvaj pro převoz zesnulých vojáků v letech 1917 až 1919 z nemocnic na hřbitovy  
 Černá polévka – prdelačka, zabíjačková polévka
 Černá pošta (Black Mail) – americká dezinformační kampaň
 Černá ruka – tajná organizace srbských nacionalistů 
 Černá sanitka – populární fáma v ČSSR v osmdesátých letech
 Černá skládka – nelegální uložení odpadů
 Černá skříňka – Black Box
 Černá smrt – epidemie moru v polovině 14. století
 Černá sobota – britská policejní akce v Jeruzalémě 29. června 1946 
 Černá vdova – více významů
 Černá voda – obvykle tropický sladkovodní biotop
 Černá výprava – americký thriller režiséra Johna Flynna z roku 1973
 Černá zmije (Blackadder) – britský komediální seriál
 Černá zvěř viz Prase divoké

Související články 
 Černý

Externí odkazy